Mala Rujiška kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Mala Novska Rujiška, samhälle, Republika Srpska, 
 Mala Krupska Rujiška, samhälle, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar